Ostervald ist der Nachname einer Neuenburger Familie. Wichtige Mitglieder sind:

 Frédéric Samuel Ostervald (1713–1795), Mitbegründer des Verlags  Société typographique de Neuchâtel (STN) und Politiker
 Jean Frédéric Ostervald (1663–1747), Theologe
 Jean-Frédéric d’Ostervald (1773–1850), Schweizer Kartograph und Generalkommissär
 Samuel Ostervald (1692–1769), Jurist und Politiker

Siehe auch:
 Osterwald (Begriffsklärung)